Раджабли () — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Раджабли, Ахад Иззет оглы (род. 1962) — азербайджанский и советский самбист и дзюдоист, чемпион мира по самбо.
 Раджабли, Ахмед Джаббар оглы (1898—1963) — азербайджанский агроном, селекционер-генетик, профессор (1935), академик Академии сельскохозяйственных наук Азербайджанской ССР (1958).
 Раджабли, Ахмеддин Иззет оглы (род. 1945) — азербайджанский и советский самбист и дзюдоист, тренер по дзюдо и самбо, Заслуженный тренер Азербайджана.
 Раджабли, Фаик Аббас оглы (1927—2012) — пионер азербайджанской фотожурналистики, член Союза фотокорреспондетов Азербайджана.
 Раджабли, Хади Муса оглы (род. 1947) — советский и азербайджанский гсоударственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Раджабли, Эльхан (род. 1980) — азербайджанский дзюдоист и самбист.

Топоним 
  — село в Тертерском районе Азербайджана.